Besaya steht für:

 Bisaya (Ethnie), eine indigene Ethnie des Malaiischen Archipels
 Besaya (Comarca), eine Comarca in Spanien
 Besaya (Fluss), ein Fluss in Spanien